Militair Ereteken (België)
 Militair Ereteken (Pruisen)